Manstein puede referirse a:
 Albrecht Gustav von Manstein (1805-1877), general prusiano que sirvió en la guerra austro-prusiana y en la guerra franco-prusiana,
 Erich von Manstein (1897-1973), militar alemán (nieto adoptivo de Albrecht Gustav), que alcanzó el grado de mariscal de campo durante la Segunda Guerra Mundial.
 Manstein (nobleza), apellido de una antigua familia noble prusiana de la que descienden numerosos altos oficiales y generales desde el  hasta el . 
